Gschwellhof ist der Ortsname von

 Gschwellhof (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Gschwellhof (Rattiszell), Ortsteil der Gemeinde Rattiszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern